Amanda Helgöstam, född 9 augusti 1996 i Vallentuna, Stockholm, är en svensk ishockeyspelare som spelar i Färjestads BK i Division 1. Hon har tidigare spelat i SDHL för Brynäs IF, SDE HF och Ormsta HC

Spelarkarriär 
Under 2013 blev Helgöstam uttagen till U18-landslaget för VM i Heinola, Finland. Under turneringen så spelade hon 5 matcher och gjorde 1 mål. Kort efter detta så var hon med samma landslag och spelade 9 landskamper med betydligt bättre poängskörd 2 mål och 2 assist.

Externa länkar 
 http://www.hockeysverige.se/2016/07/08/brynasvarvningen-siktar-pa-landslagsspel-det-finns-alltid-i-bakhuvudet/
 http://www.brynas.se/artikel/fi1daiqcf-1ekad/dam-landslagsmeriterad-forward-till-brynas-if

Referenser

Födda 1996
Levande personer
Kvinnor
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Brynäs IF
Spelare i SDE HF
Personer från Vallentuna